Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Ustinow – radziecki inżynier, wojskowy, wysoki działacz partyjny i państwowy
 Witalis (Ustinow) – prawosławny biskup
 Władimir Ustinow – radziecki polityk, działacz partyjny, dyplomata